Омельно — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Омельно — деревня в Рогачевском районе Гомельской области.
 Омельно — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Украина 
 Омельно — село в Киверцовском районе Волынской области.
 Омельно — село в Шацком районе Волынской области.